Tresviri of triumviri was in het Oude Rome de naam van een officieel (bestuurlijk of religieus) college van drie personen die als een eenheid optraden. We onderscheiden:
 de tresviri agris dandis;
 de tresviri capitales (of nocturni); 
 de tresviri monetales (aere, argento, auro flando feriundo): zij waren de muntmeesters en sloegen, in opdracht van de senaat de Romeinse munten;
 de tresviri coloniae deducendae: zij werden gebeurlijk door het volk gekozen bij de uitzending van kolonisten;
 de tresviri locorum publicorum persequendorum: zij werden enkele malen aangesteld met de uitzonderlijke opdracht te onderzoeken wie zich wederrechtelijk stukken van het staatsdomein (ager publicus) zou hebben toegeëigend;
 de tresviri mensarii: zij werden krachtens een Lex Minutia in 216 v.Chr. aangesteld om de financiële crisis te bestrijden en de staatsschulden te regelen die waren ontstaan na de Slag bij Cannae; 
 de tresviri epulones;
 de tresviri rei publicae constituendae

Romeinse oudheid